

Городские населённые пункты 
 Посёлок городского типа (рабочий посёлок) Струги Красные —  6452 человека (XII. 2000 г.); далее, в границах городского поселения: 9377 человек (XII. 2000 г.), 8762 человека (X. 2002 г.), 8447 человек (X. 2010 г.), 7529 человек (I. 2013 г.) —  городское поселение «Струги Красные».

Сельские населённые пункты 
Ниже представлен сортируемый (по столбцам) список всех населённых пунктов Струго-Красненского района Псковской области, распределённых по муниципальным образованиям (сельским поселениям— волостям и городскому поселению) с оценками численности населения сельских населённых пунктов на конец 2000 года и по переписи населения 2002 года.

Примечания 

С